Ке́ндалл () — англомовне чоловіче та жіноче особове ім'я.

Відомі носії імені:
 Кендалл Востон (;  1988) — костариканський футболіст, захисник.
 Кендалл Дженнер (;  1995) — американська акторка і модель.
 Кендалл Елліс (;  1996) — американська легкоатлетка, чемпіонка світу в естафеті 4х400 метрів (2017).
 Кендалл Кросс (;  1968) — американський борець вільного стилю, олімпійський чемпіон (1996).
  (;  1990) — американський актор і співак.

Див. також 
 Кендалл (прізвище)

Англійські імена